La Segunda Liga de Eslovenia (, o comúnmente 2. SNL) es la liga de segundo nivel en Eslovenia. Se formó en 1991 tras la disolución de la Segunda Liga de Yugoslavia y es organizada por la Federación de Fútbol de Eslovenia.

Equipos de la temporada 2020-21 
 Beltinci
 Bilje
 Brda
 Brežice 1919
 Dob
 Drava Ptuj
 Fužinar
 Jadran Dekani
 Krka
 Krško
 Nafta 1903
 Primorje
 Radomlje
 Rudar Velenje
 Šmartno 1928
 Triglav Kranj

Sistema de competición 
La liga consta de dieciséis equipos. El sistema del campeonato está definido a través de enfrentamientos entre todos los clubes en partidos de ida y vuelta, de manera que el club que obtiene el mayor puntaje al final del torneo es proclamado campeón, y asciende automáticamente a la Primera Liga. El subcampeón deberá disputar un play-off de ida y vuelta contra el penúltimo lugar de la Primera Liga. El ganador obtiene una plaza en primera división para la siguiente temporada. Los dos equipos con menor puntaje descienden a la Tercera Liga.

Historial 
Los equipos en negrita ascendieron a la Primera Liga al final de la temporada.

Palmarés

Máximos goleadores

Premios 
El premio al Jugador del Año es presentado por la Unión de Futbolistas Profesionales de Eslovenia (SPINS, por sus siglas en esloveno) desde 2018.

Clasificación histórica (1991-2014)

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial 

Eslovenia
2